HMS Speaker () — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 Speaker — 50-гарматний фрегат 3-го рангу типу «Speaker», збудований у 1650 році. У 1660 році перейменований на «HMS Mary». Затонув у 1703 році.
 HMS Speaker (D90) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Delgada (CVE-40)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Speaker».

Кораблі ВМС Великої Британії